Гуро́н или Хьюро́н:

 Гуроны — группа индейских племен в Северной Америке.

Топоним 
 Гурон — озеро в США и Канаде, одно из североамериканских Великих озёр.
 Гурон — река в штате Огайо, США.